Frühere Verhältnisse – film del 1927 diretto da Arthur Bergen
Frühere Verhältnisse – film tv diretto da Erich Neuberg
Frühere Verhältnisse – film tv diretto da Fred Mahr, Jens-Peter Proll
Frühere Verhältnisse – film tv diretto da Gerhard Klingenberg